Рябкин Генрих Семенович (1927—1992) — советский драматург, киносценарист.

Биография 
Родился 20 сентября 1927 года

Как киносценарист дебютировал в 1964 году фильмом «Зайчик». Сценарий был написан в соавторстве с Михаилом Гиндиным и Кимом Рыжовым. Снят на «Ленфильме».

Впоследствии много работал в кино и в театре. Кроме киносценариев писал и пьесы для театра. Самая известная работа — комедия «В этой девушке что-то есть». Автор миниатюр

В 70-80-е годы XX столетия, в СССР многократно издавались сборники его литературных произведений.

Член Союза кинематографистов СССР. Член Союза театральных деятелей.

В 1988 году создал в Ленинграде частное арт-кафе «Тет а тет», которое пользовалось большим успехом.

Умер 26 сентября 1992 года.

Драматургия 
 «В этой девушке что-то есть»
 «Модели сезона»
 «Ночь в купе»
 «Такси в течение получаса»
 «Почему он молчит? …»
 «Семь дней на бюллетене»

Фильмография 
 1964 — Зайчик
 1971 — Где вы, рыцари?
 1975 — Под крышами Монмартра
 1977 — Будьте моей тещей!
 1979 — На исходе лета
 1982 — Никто не заменит тебя
 1985 — Грустить не надо (музыкальный телефильм)

Награды и премии

Примечания

Ссылки 
 Рябкин — Театр+кино
 http://www.bookshop.ua/a4411759/

Члены Союза кинематографистов СССР